Хинц (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хинц, Бруно (1915—1968) — гауптштурмфюрер СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста с Дубовыми листьями.
 Хинц, Ванесса (род. 1992) — немецкая биатлонистка, чемпионка мира 2015 года в эстафете.
 Хинц, Пауль (1864—1941) — немецкий государственный деятель, дипломат.
 Хинц, Роопе (род. 1996) — финский хоккеист.
 См. также 
 Хинце